Pic Negre d'Envalira, muntanya d'Andorra
 Pic Negre d'Urgell, muntanya de les Valls de Valira i Andorra